Arthur Dinter (1876, Mülhausen (Mulhouse) - 1948, Offenburg), Duits schrijver en politicus (NSDAP)
 Daan van Dinter (geb. 1989, Tilburg), Nederlands betaald voetballer
 Gustav Friedrich Dinter (1760, Borna - 1831, Königsberg), Duits protestants theoloog, pedagoog, en opvoeder
 (Moritz) Kurt Dinter (1868, Bautzen - 1945, Neukirch), Duitse botanicus en ontdekkingsreiziger
 Richard Dinter (geb. 1964, Stockholm), Zweedse korte filmmaker en radiomaker

Zie ook 
 Ivar van Dinteren
 Rijstpelmolen Van Dinteren
 Dinther